Der malaysische FA Cup 2018, aus Sponsorengründen auch bekannt als Shopee Malaysia FA Cup, war die 29. Austragung dieses Fußballpokalturniers. Das Turnier startete mit der Vorrunde am 13. Februar 2018 und endete mit dem Finale am 7. Juli 2018. Titelverteidiger war der Kedah FA.

Teilnehmende Mannschaften

1. Runde 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align="center"|13. Februar 2018

|}

2. Runde 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align="center"|2. März 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align="center"|3. März 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align="center"|4. März 2018

|}

Achtelfinale 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align="center"|16. März 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align="center"|17. März 2018

|}

Viertelfinale 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align="center"|Hinspiel: 7. April 2018, Rückspiel 21. April 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align="center"|Hinspiel: 6. April 2018, Rückspiel 20. April 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align="center"|Hinspiel: 7. April 2018, Rückspiel 20. April 2018

|}

Halbfinale 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align="center"|Hinspiel: 23. Juni 2018, Rückspiel 30. Juni 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align="center"|Hinspiel: 23. Juni 2018, Rückspiel 1. Juli 2018

|}

Finale 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align="center"|7. Juli 2018

|}

Weblinks 
 MFL
 Malaysia FA Cup 2018 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 Malaysia FA Cup 2018 in der Datenbank von soccerway.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2018
2018